

Letteratura 
 Poeta – scrittore di poesie

Personaggi 
  Poeta – personaggio della serie televisiva Oz

Persone 
  Giuseppe Poeta – cestista italiano
  Marco Poeta – chitarrista italiano